Владимир Юматов:
 Юматов, Владимир Петрович — артист хора.
 Юматов, Владимир Сергеевич (род. 1951) — советский и российский актёр, Народный артист Российской Федерации.